Las Vegas poate face referire la:
 Las Vegas, Nevada, un oraș stațiune din Statele Unite
 Las Vegas Strip, amplasarea a mai multe dintre cele mai mari proprietăți hoteliere, cazinouri și stațiune din lume
 Downtown Las Vegas, o regiune în oraș
 Zona metropolitană Las Vegas, orașele Las Vegas, Henderson, North Las Vegas, Boulder City și alte localități
Las Vegas se poate referi și la:

Geografie 
 Las Vegas, New Mexico, Statele Unite
 Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras
 Las Vegas Bay, golf la marginea de vest a lacului Mead
 Las Vegas Wash, râu urban

Divertisment 
 Las Vegas (serial TV), serial american (2003–08)